South Shore – comune del Dakota del Sud (Stati Uniti d'America)
South Shore – comune del Kentucky (Stati Uniti d'America)